FC København w sezonie 2014/2015 – klub ten grał w rozgrywkach klubowych w Danii i w Europie.

FC København zakończył ten sezon jako drugi zespół w Superligaen. Zdobył też Puchar Danii. Brał udział w Lidze Europy.

Wyniki rozgrywek krajowych

Wyniki rozgrywek europejskich

Bibliografia 
 pl.fctables.com/teams/fc-kopenhaga-184872 (ang.) [Dostęp:05.08.2018] - sekcja dot. rozgrywek krajowych
 www.90minut.pl/ [Dostęp:05.08.2018] - sekcja rozgrywki europejskie

Sezony FC København